Ashcott bezeichnet
 Ashcott (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Ashcott (Somerset), Ort in Somerset in England

Siehe auch:
 Ascott